The Phantom of the Opera har flere betydninger:

 The Phantom of the Opera – fransk bog fra 1910
 The Phantom of the Opera (musical) – musical fra 1986 af Andrew Lloyd Webber
 The Phantom of the Opera (musical fra 1976) – musical fra 1976 af Ken Hill
 Phantom (musical) – musical fra 1991 af Maury Yeston
 The Phantom of the Opera (sang) – fra Andrew Lloyd Webbers musical
 Phantom of the Opera (sang) – sang af Iron Maiden
 The Phantom of the Opera (film fra 1925) – film
 Phantom of the Opera (film fra 1943) – film
 The Phantom of the Opera (film fra 1962) – film
 The Phantom of the Opera (film fra 1989) – film
 The Phantom of the Opera (miniserie)
 The Phantom of the Opera (film fra 1998) – film
 The Phantom of the Opera (film fra 2004) – film